SV Rivierwijkers is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de stad Utrecht, opgericht in 1947. Het eerste elftal van de club speelt in de Derde klasse zondag (2020/21).
De club speelt op sportpark Koningsweg in Utrecht (Maarschalkerweerd).

Competitieresultaten 1992–2018 

|
|
|-
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Rivierwijkers
Voetbalclub in Utrecht (stad)